Луїджі Ді Майо (; 06.07.1986, Авелліно, Кампанія) — італійський підприємець і політик, член Руху п'яти зірок, заступник голови Палати депутатів Італії з 2013 р.
 Оскар Ді Майо (Oscar Di Maio) — театральний письменник.